Medaliści mistrzostw Polski seniorów w biegu maratońskim – zdobywcy medali seniorskich mistrzostw Polski w konkurencji biegu maratońskiego.

Po raz pierwszy mistrzostwa Polski w biegu maratońskim mężczyzn zostały rozegrane 2 listopada 1924 na trasie Rembertów-Wawer-Zegrze-Nieporęt (półmetek)-Rembertów. Wystartowało 8 zawodników, ale bieg ukończyło tylko trzech. Pierwszym w historii mistrzem Polski został zawodnik warszawskiej Polonii Stefan Szelestowski, który uzyskał wynik 3:13:10,5 s, będący jednocześnie najlepszym wynikiem w Polsce.

Następne mistrzostwa rozegrano w Bydgoszczy 18 października 1925. Zwyciężył Józef Kaczmarczyk z Diany Katowice (czas 3:15:45,0), drugi był Bogdan Mallow (Stella Gniezno, czas 3:21:31,0), a trzeci Władysław Boski (AZS Lwów, czas 3:28:31,0). Zawodnicy ci nie zostali jednak uwzględnieni w klasyfikacji mistrzostw Polski, ponieważ ich kluby nie uiściły składek i wpisów. Mistrzem został więc czwarty na mecie Maksymilian Orczykowski (Sokół Bydgoszcz, czas 3:45:16,0).

W 1939 i 1945 mistrzostwa w maratonie nie odbyły się. Zawody mistrzowskie w tej konkurencji są zwykle rozgrywane nie w ramach głównych zawodów, lecz w innym terminie. W latach 1969, 1971, 1973-1990 i 2001-2012 zawody mistrzowskie odbywały się w Dębnie, w ramach tamtejszego maratonu.

Najwięcej medali mistrzostw Polski (siedem) zdobył Julian Witkowski, a najwięcej złotych (cztery) Zdzisław Bogusz.

Aktualny rekord mistrzostw Polski seniorów w biegu maratońskim wynosi 2:08:55 i został ustanowiony przez Henryka Szosta podczas mistrzostw w 2014 w Warszawie.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 
W historii mistrzostw Polski seniorów na podium tej imprezy stanęło w sumie 142 biegaczy. Najwięcej medali – 7 – wywalczył Julian Witkowski, a najwięcej złotych (4) – Zdzisław Bogusz. W tabeli kolorem wyróżniono zawodników, którzy wciąż są czynnymi lekkoatletami.

Stan po MP 2022

Linki zewnętrzne

Uwagi

Przypisy 

Medaliści mistrzostw Polski seniorów w lekkoatletyce